In vino veritas, in aqua sanitas (), In vino veritas, In vino veritas! — латинское выражение, имеющее также греческий вариант "Ἐν οἴνῳ ἀλήθεια … " с тем же значением. 

Автором является Плиний Старший упомянул его в «Naturalis historia» (XIV, 28), а фраза на греческом приписывается Алкею.

Геродот утверждает, что если персы решили что-то в пьяном виде, то решение должно быть пересмотрено на трезвую голову. Римский историк Тацит описал, как германские народы держали совет (таг) на праздниках, где, как они полагали, пьянство препятствует тому, чтобы участники лукавили друг с другом.

Латинское выражение: в вине истина — In vino veritas, то есть вино развязывает языки, соответствует русскому: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. В другом источнике латинский афоризм In vino Veritas переведён как «В вине правдивость».

См. также 
 «Истина в вине»
 «Истина в вине»
 Красное вино

Примечания

Литература 
 Николай Гаврилович Чернышевский, «О влечении к оправданию дурных поступков».
 Василий Васильевич Розанов, «Органическая работа над народным оздоровлением».
 Примечание, Александр Александрович Блок, «Незнакомка».
 Клајн И. и Шипка М., Велики речник страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад, 2008. г. (на сербском)

Латинские фразы и выражения
Русские пословицы